Dolent steht für:

 Mont Dolent, ein Berg im östlichen Teil der Mont-Blanc-Gruppe an der Grenzen von Schweiz, Italien und Frankreich
 Champ-Dolent, eine französische Gemeinde im Département Eure

Siehe auch:
 Menhir vom Champ-Dolent
 Bivouac du Dolent-La Maye
 Nieul-le-Dolent